Olbramice est un toponyme qui peut désigner :

Olbramice, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Olbramice, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie